Xiangyang Jiedao kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xiangyang (socken i Kina, Anhui), 
 Xiangyang (socken i Kina, Shandong), 

Robotskapade Kinaförgreningar